Фіна́л Ку́бка Украї́ни з футбо́лу 2007 — 16-й фінал Кубка України з футболу. Пройшов 27 травня 2007 року у Києві на «Олімпійському» стадіоні між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем» .

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Примітки

Посилання 
 Кубок України 2007 — Офіційний сайт ФФУ

2007 у футболі
2007
Футбольні змагання у Києві
Події 27 травня
Травень 2007